|-
|(41001)||1999 UG9|| align=right|14,3|| align=right|3,170|| align=right|0,047|| align=right|8,64|| align=right|5,642||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41002)||1999 UW12|| align=right|14,6|| align=right|3,068|| align=right|0,165|| align=right|3,08|| align=right|5,372||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41003)||1999 UZ12|| align=right|16,0|| align=right|2,461|| align=right|0,179|| align=right|2,24|| align=right|3,859||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41004)||1999 UA13|| align=right|15,0|| align=right|2,743|| align=right|0,094|| align=right|2,51|| align=right|4,541||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41005)||1999 UJ13|| align=right|15,1|| align=right|2,397|| align=right|0,218|| align=right|5,74|| align=right|3,711||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41006)||1999 UM13|| align=right|15,4|| align=right|2,534|| align=right|0,135|| align=right|1,70|| align=right|4,032||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41007)||1999 UN14|| align=right|15,2|| align=right|2,580|| align=right|0,181|| align=right|4,15|| align=right|4,144||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41008)||1999 UR14|| align=right|15,2|| align=right|3,003|| align=right|0,008|| align=right|10,54|| align=right|5,203||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41009)||1999 UG15|| align=right|13,5|| align=right|3,155|| align=right|0,136|| align=right|17,71|| align=right|5,602||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41010)||1999 UN15|| align=right|14,7|| align=right|2,832|| align=right|0,018|| align=right|1,83|| align=right|4,764||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41011)||1999 UB16|| align=right|15,0|| align=right|2,850|| align=right|0,078|| align=right|2,35|| align=right|4,811||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41012)||1999 UD17|| align=right|14,1|| align=right|3,143|| align=right|0,161|| align=right|6,70|| align=right|5,572||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41013)||1999 UH22|| align=right|16,4|| align=right|2,611|| align=right|0,133|| align=right|1,55|| align=right|4,218||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41014)||1999 UP23|| align=right|13,9|| align=right|2,854|| align=right|0,184|| align=right|10,28|| align=right|4,821||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41015)||1999 UB24|| align=right|12,9|| align=right|3,139|| align=right|0,109|| align=right|14,83|| align=right|5,561||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41016)||1999 UR24|| align=right|14,3|| align=right|3,072|| align=right|0,122|| align=right|8,53|| align=right|5,383||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41017)||1999 UJ26|| align=right|14,8|| align=right|2,764|| align=right|0,062|| align=right|4,91|| align=right|4,595||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41018)||1999 UB27|| align=right|14,8|| align=right|3,191|| align=right|0,083|| align=right|5,63|| align=right|5,700||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41019)||1999 UV29|| align=right|15,8|| align=right|2,884|| align=right|0,053|| align=right|2,48|| align=right|4,896||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41020)||1999 UO30|| align=right|16,5|| align=right|2,479|| align=right|0,182|| align=right|2,79|| align=right|3,902||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41021)||1999 UL32|| align=right|14,4|| align=right|2,886|| align=right|0,034|| align=right|2,83|| align=right|4,901||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41022)||1999 UZ36|| align=right|16,5|| align=right|2,605|| align=right|0,130|| align=right|0,56|| align=right|4,204||MBA||16. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41023)||1999 UT38|| align=right|14,1|| align=right|3,201|| align=right|0,138|| align=right|4,31|| align=right|5,726||MBA||29. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41024)||1999 UW38|| align=right|14,4|| align=right|2,747|| align=right|0,129|| align=right|3,72|| align=right|4,553||MBA||29. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41025)||1999 UY38|| align=right|14,4|| align=right|2,712|| align=right|0,070|| align=right|4,34|| align=right|4,464||MBA||29. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41026)||1999 UC40|| align=right|14,2|| align=right|3,017|| align=right|0,088|| align=right|10,13|| align=right|5,238||MBA||16. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41027)||1999 UP44|| align=right|15,2|| align=right|2,764|| align=right|0,137|| align=right|11,01|| align=right|4,593||MBA||30. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41028)||1999 UL45|| align=right|15,1|| align=right|2,601|| align=right|0,127|| align=right|15,02|| align=right|4,194||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41029)||1999 UY45|| align=right|14,5|| align=right|3,069|| align=right|0,059|| align=right|9,45|| align=right|5,376||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41030)||1999 UQ46|| align=right|13,5|| align=right|2,588|| align=right|0,064|| align=right|14,58|| align=right|4,163||MBA||31. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41031)||1999 UA47|| align=right|14,1|| align=right|3,023|| align=right|0,055|| align=right|8,96|| align=right|5,256||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41032)||1999 UC48|| align=right|14,3|| align=right|3,248|| align=right|0,038|| align=right|4,78|| align=right|5,852||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41033)||1999 UW48|| align=right|14,3|| align=right|2,634|| align=right|0,088|| align=right|13,21|| align=right|4,275||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41034)||1999 UJ49|| align=right|14,6|| align=right|3,045|| align=right|0,070|| align=right|7,65|| align=right|5,311||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41035)||1999 UT50|| align=right|14,7|| align=right|2,727|| align=right|0,084|| align=right|5,61|| align=right|4,502||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41036)||1999 UH51|| align=right|13,8|| align=right|3,208|| align=right|0,075|| align=right|7,44|| align=right|5,744||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41037)||1999 US51|| align=right|15,4|| align=right|2,617|| align=right|0,132|| align=right|5,49|| align=right|4,232||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41038)||1999 UX52|| align=right|14,2|| align=right|2,988|| align=right|0,035|| align=right|11,39|| align=right|5,163||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41039)||1999 UX56|| align=right|15,3|| align=right|3,098|| align=right|0,137|| align=right|10,25|| align=right|5,451||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(41040)||1999 VR|| align=right|14,2|| align=right|3,089|| align=right|0,221|| align=right|1,77|| align=right|5,428||MBA||2. november 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(41041)||1999 VV1|| align=right|13,7|| align=right|2,621|| align=right|0,107|| align=right|13,66|| align=right|4,243||MBA||4. november 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(41042)||1999 VB2|| align=right|12,2|| align=right|3,185|| align=right|0,272|| align=right|25,52|| align=right|5,684||MBA||3. november 1999||Dynic||A. Sugie
|-
|(41043)||1999 VW4|| align=right|14,9|| align=right|2,601|| align=right|0,170|| align=right|4,19|| align=right|4,194||MBA||5. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(41044)||1999 VW6|| align=right|13,4|| align=right|2,557|| align=right|0,197|| align=right|14,94|| align=right|4,088||MBA||8. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41045)||1999 VX6|| align=right|14,5|| align=right|2,814|| align=right|0,151|| align=right|16,28|| align=right|4,719||MBA||8. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41046)||1999 VZ6|| align=right|13,0|| align=right|3,199|| align=right|0,160|| align=right|18,21|| align=right|5,722||MBA||8. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41047)||1999 VP7|| align=right|14,6|| align=right|2,558|| align=right|0,220|| align=right|10,86|| align=right|4,091||MBA||7. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(41048)||1999 VQ7|| align=right|14,3|| align=right|2,869|| align=right|0,136|| align=right|2,57|| align=right|4,858||MBA||7. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|41049 Van Citters||1999 VC9|| align=right|13,6|| align=right|2,757|| align=right|0,251|| align=right|14,55|| align=right|4,576||MBA||9. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41050)||1999 VF9|| align=right|13,2|| align=right|2,706|| align=right|0,194|| align=right|13,41|| align=right|4,452||MBA||8. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(41051)||1999 VR10|| align=right|12,8|| align=right|2,996|| align=right|0,118|| align=right|11,40|| align=right|5,184||MBA||9. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(41052)||1999 VJ16|| align=right|14,4|| align=right|2,736|| align=right|0,078|| align=right|11,78|| align=right|4,525||MBA||2. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41053)||1999 VH18|| align=right|14,8|| align=right|3,165|| align=right|0,125|| align=right|11,98|| align=right|5,629||MBA||2. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41054)||1999 VL18|| align=right|14,6|| align=right|2,770|| align=right|0,162|| align=right|7,37|| align=right|4,610||MBA||2. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41055)||1999 VD20|| align=right|14,9|| align=right|3,004|| align=right|0,083|| align=right|2,65|| align=right|5,207||MBA||10. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(41056)||1999 VX20|| align=right|14,4|| align=right|2,743|| align=right|0,157|| align=right|7,74|| align=right|4,543||MBA||9. november 1999||Monte Agliale||M. Ziboli
|-
|(41057)||1999 VU22|| align=right|14,7|| align=right|3,030|| align=right|0,102|| align=right|10,46|| align=right|5,274||MBA||12. november 1999||Farpoint||Gary Hug; G. Bell
|-
|(41058)||1999 VC24|| align=right|14,0|| align=right|3,138|| align=right|0,149|| align=right|4,51|| align=right|5,559||MBA||8. november 1999||Mallorca||R. Pacheco; A. Lopez
|-
|(41059)||1999 VC26|| align=right|14,5|| align=right|3,158|| align=right|0,202|| align=right|0,85|| align=right|5,612||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41060)||1999 VB28|| align=right|14,7|| align=right|2,941|| align=right|0,095|| align=right|0,79|| align=right|5,043||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41061)||1999 VD28|| align=right|14,7|| align=right|2,721|| align=right|0,052|| align=right|4,08|| align=right|4,488||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41062)||1999 VC29|| align=right|14,7|| align=right|3,156|| align=right|0,109|| align=right|1,68|| align=right|5,605||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41063)||1999 VE29|| align=right|15,1|| align=right|2,760|| align=right|0,224|| align=right|2,90|| align=right|4,583||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41064)||1999 VK29|| align=right|14,6|| align=right|3,171|| align=right|0,192|| align=right|2,57|| align=right|5,647||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41065)||1999 VR29|| align=right|14,7|| align=right|2,898|| align=right|0,096|| align=right|2,70|| align=right|4,933||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41066)||1999 VO31|| align=right|15,2|| align=right|2,706|| align=right|0,189|| align=right|12,18|| align=right|4,452||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41067)||1999 VG32|| align=right|14,1|| align=right|3,148|| align=right|0,132|| align=right|10,11|| align=right|5,584||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41068)||1999 VO32|| align=right|14,9|| align=right|2,993|| align=right|0,076|| align=right|1,03|| align=right|5,178||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41069)||1999 VJ33|| align=right|14,6|| align=right|2,900|| align=right|0,084|| align=right|2,51|| align=right|4,937||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41070)||1999 VS34|| align=right|13,2|| align=right|3,223|| align=right|0,116|| align=right|8,08|| align=right|5,786||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41071)||1999 VY36|| align=right|14,2|| align=right|2,752|| align=right|0,261|| align=right|9,96|| align=right|4,565||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41072)||1999 VX38|| align=right|15,0|| align=right|2,880|| align=right|0,090|| align=right|2,43|| align=right|4,886||MBA||10. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41073)||1999 VG39|| align=right|15,0|| align=right|2,862|| align=right|0,108|| align=right|4,02|| align=right|4,840||MBA||10. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41074)||1999 VL40|| align=right|14,5|| align=right|2,284|| align=right|0,309|| align=right|19,91|| align=right|3,451||MBA||13. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41075)||1999 VG43|| align=right|15,3|| align=right|2,878|| align=right|0,081|| align=right|1,10|| align=right|4,881||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(41076)||1999 VH43|| align=right|14,7|| align=right|3,129|| align=right|0,251|| align=right|1,76|| align=right|5,535||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(41077)||1999 VT43|| align=right|14,9|| align=right|2,944|| align=right|0,044|| align=right|10,75|| align=right|5,051||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(41078)||1999 VB44|| align=right|14,7|| align=right|3,097|| align=right|0,066|| align=right|5,72|| align=right|5,450||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(41079)||1999 VP45|| align=right|14,2|| align=right|2,784|| align=right|0,074|| align=right|3,91|| align=right|4,644||MBA||4. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(41080)||1999 VX45|| align=right|13,0|| align=right|3,118|| align=right|0,085|| align=right|18,69|| align=right|5,506||MBA||4. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(41081)||1999 VW47|| align=right|13,9|| align=right|3,079|| align=right|0,084|| align=right|8,66|| align=right|5,403||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41082)||1999 VQ48|| align=right|14,0|| align=right|2,660|| align=right|0,118|| align=right|12,00|| align=right|4,337||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41083)||1999 VO50|| align=right|13,4|| align=right|2,908|| align=right|0,033|| align=right|1,97|| align=right|4,958||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41084)||1999 VC52|| align=right|14,4|| align=right|3,252|| align=right|0,060|| align=right|3,45|| align=right|5,864||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41085)||1999 VL55|| align=right|15,2|| align=right|2,915|| align=right|0,004|| align=right|2,02|| align=right|4,977||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41086)||1999 VU55|| align=right|14,7|| align=right|2,877|| align=right|0,059|| align=right|1,66|| align=right|4,880||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41087)||1999 VS56|| align=right|14,9|| align=right|3,102|| align=right|0,219|| align=right|1,40|| align=right|5,462||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41088)||1999 VO57|| align=right|15,6|| align=right|2,848|| align=right|0,023|| align=right|1,68|| align=right|4,805||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41089)||1999 VM58|| align=right|14,5|| align=right|2,922|| align=right|0,090|| align=right|3,12|| align=right|4,995||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41090)||1999 VS59|| align=right|14,3|| align=right|2,940|| align=right|0,064|| align=right|2,31|| align=right|5,040||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41091)||1999 VY59|| align=right|15,0|| align=right|3,015|| align=right|0,069|| align=right|9,02|| align=right|5,235||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41092)||1999 VD60|| align=right|14,2|| align=right|3,196|| align=right|0,122|| align=right|5,88|| align=right|5,713||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41093)||1999 VR60|| align=right|14,9|| align=right|2,835|| align=right|0,068|| align=right|2,96|| align=right|4,773||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41094)||1999 VH61|| align=right|15,0|| align=right|2,945|| align=right|0,083|| align=right|1,71|| align=right|5,054||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41095)||1999 VK61|| align=right|14,3|| align=right|2,992|| align=right|0,103|| align=right|10,50|| align=right|5,175||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41096)||1999 VN61|| align=right|15,1|| align=right|2,776|| align=right|0,088|| align=right|2,26|| align=right|4,625||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41097)||1999 VO61|| align=right|14,0|| align=right|3,115|| align=right|0,081|| align=right|9,48|| align=right|5,496||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41098)||1999 VG63|| align=right|15,5|| align=right|3,063|| align=right|0,081|| align=right|1,23|| align=right|5,359||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41099)||1999 VL64|| align=right|15,8|| align=right|2,792|| align=right|0,038|| align=right|1,50|| align=right|4,665||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41100)||1999 VW64|| align=right|14,4|| align=right|2,746|| align=right|0,191|| align=right|7,19|| align=right|4,549||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41101)||1999 VE65|| align=right|15,1|| align=right|2,866|| align=right|0,064|| align=right|5,77|| align=right|4,851||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41102)||1999 VX66|| align=right|14,9|| align=right|3,162|| align=right|0,063|| align=right|3,46|| align=right|5,621||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41103)||1999 VE67|| align=right|13,8|| align=right|3,196|| align=right|0,219|| align=right|8,80|| align=right|5,714||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41104)||1999 VG67|| align=right|14,5|| align=right|2,943|| align=right|0,116|| align=right|2,99|| align=right|5,049||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41105)||1999 VR67|| align=right|14,1|| align=right|2,976|| align=right|0,046|| align=right|12,64|| align=right|5,133||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41106)||1999 VL69|| align=right|13,7|| align=right|3,103|| align=right|0,180|| align=right|2,28|| align=right|5,464||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41107)||1999 VX72|| align=right|15,8|| align=right|2,473|| align=right|0,260|| align=right|5,42|| align=right|3,888||MBA||1. november 1999||Uccle||E. W. Elst; S. Ipatov
|-
|(41108)||1999 VT73|| align=right|15,6|| align=right|2,759|| align=right|0,145|| align=right|8,97|| align=right|4,583||MBA||1. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41109)||1999 VC75|| align=right|14,4|| align=right|3,207|| align=right|0,159|| align=right|13,29|| align=right|5,742||MBA||5. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41110)||1999 VB78|| align=right|14,5|| align=right|2,574|| align=right|0,108|| align=right|14,00|| align=right|4,129||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41111)||1999 VF80|| align=right|14,5|| align=right|2,655|| align=right|0,194|| align=right|11,81|| align=right|4,325||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41112)||1999 VP82|| align=right|13,3|| align=right|3,077|| align=right|0,094|| align=right|10,03|| align=right|5,397||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41113)||1999 VQ83|| align=right|15,9|| align=right|3,004|| align=right|0,042|| align=right|2,80|| align=right|5,205||MBA||2. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41114)||1999 VC84|| align=right|14,5|| align=right|2,732|| align=right|0,245|| align=right|31,29|| align=right|4,515||MBA||3. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41115)||1999 VQ85|| align=right|14,0|| align=right|2,580|| align=right|0,140|| align=right|16,20|| align=right|4,143||MBA||5. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(41116)||1999 VT85|| align=right|14,1|| align=right|2,797|| align=right|0,074|| align=right|3,04|| align=right|4,676||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41117)||1999 VM87|| align=right|14,7|| align=right|2,748|| align=right|0,058|| align=right|4,76|| align=right|4,555||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41118)||1999 VT87|| align=right|13,6|| align=right|3,047|| align=right|0,124|| align=right|11,03|| align=right|5,318||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41119)||1999 VV87|| align=right|14,2|| align=right|2,757|| align=right|0,138|| align=right|13,42|| align=right|4,578||MBA||7. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41120)||1999 VX87|| align=right|14,6|| align=right|3,066|| align=right|0,097|| align=right|12,01|| align=right|5,367||MBA||7. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41121)||1999 VP89|| align=right|14,8|| align=right|3,174|| align=right|0,195|| align=right|1,68|| align=right|5,654||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41122)||1999 VD90|| align=right|13,9|| align=right|3,211|| align=right|0,124|| align=right|6,68|| align=right|5,753||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41123)||1999 VX90|| align=right|14,9|| align=right|2,722|| align=right|0,125|| align=right|11,61|| align=right|4,489||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41124)||1999 VG91|| align=right|14,9|| align=right|2,664|| align=right|0,070|| align=right|5,17|| align=right|4,346||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41125)||1999 VD92|| align=right|14,1|| align=right|2,967|| align=right|0,111|| align=right|11,06|| align=right|5,109||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41126)||1999 VQ92|| align=right|15,4|| align=right|3,200|| align=right|0,169|| align=right|0,27|| align=right|5,722||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41127)||1999 VZ92|| align=right|15,4|| align=right|2,633|| align=right|0,123|| align=right|2,73|| align=right|4,272||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41128)||1999 VA93|| align=right|14,7|| align=right|3,165|| align=right|0,110|| align=right|1,90|| align=right|5,629||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41129)||1999 VD94|| align=right|15,0|| align=right|2,855|| align=right|0,082|| align=right|2,76|| align=right|4,823||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41130)||1999 VC96|| align=right|15,5|| align=right|2,565|| align=right|0,188|| align=right|6,01|| align=right|4,107||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41131)||1999 VA98|| align=right|15,0|| align=right|2,652|| align=right|0,121|| align=right|2,44|| align=right|4,319||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41132)||1999 VC98|| align=right|15,6|| align=right|2,646|| align=right|0,118|| align=right|5,09|| align=right|4,304||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41133)||1999 VF98|| align=right|16,4|| align=right|2,472|| align=right|0,215|| align=right|1,20|| align=right|3,887||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41134)||1999 VP100|| align=right|15,2|| align=right|3,061|| align=right|0,092|| align=right|1,17|| align=right|5,354||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41135)||1999 VP103|| align=right|15,5|| align=right|2,986|| align=right|0,071|| align=right|2,83|| align=right|5,158||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41136)||1999 VL104|| align=right|15,5|| align=right|3,090|| align=right|0,123|| align=right|6,86|| align=right|5,432||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41137)||1999 VE114|| align=right|14,3|| align=right|2,992|| align=right|0,103|| align=right|7,57|| align=right|5,174||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(41138)||1999 VZ114|| align=right|13,8|| align=right|2,974|| align=right|0,087|| align=right|9,60|| align=right|5,129||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(41139)||1999 VU119|| align=right|16,2|| align=right|2,356|| align=right|0,229|| align=right|1,80|| align=right|3,616||MBA||3. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41140)||1999 VV122|| align=right|14,7|| align=right|3,197|| align=right|0,111|| align=right|6,06|| align=right|5,715||MBA||5. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41141)||1999 VB125|| align=right|16,3|| align=right|2,351|| align=right|0,273|| align=right|4,58|| align=right|3,604||MBA||10. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41142)||1999 VF125|| align=right|15,7|| align=right|3,102|| align=right|0,016|| align=right|0,71|| align=right|5,462||MBA||6. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41143)||1999 VR129|| align=right|14,7|| align=right|2,951|| align=right|0,069|| align=right|11,17|| align=right|5,068||MBA||11. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41144)||1999 VA131|| align=right|14,9|| align=right|3,119|| align=right|0,039|| align=right|9,28|| align=right|5,507||MBA||9. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41145)||1999 VW135|| align=right|15,4|| align=right|2,930|| align=right|0,080|| align=right|0,92|| align=right|5,015||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41146)||1999 VS136|| align=right|15,0|| align=right|2,577|| align=right|0,219|| align=right|2,98|| align=right|4,135||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41147)||1999 VK137|| align=right|14,8|| align=right|3,091|| align=right|0,129|| align=right|1,56|| align=right|5,434||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41148)||1999 VU143|| align=right|14,4|| align=right|2,760|| align=right|0,046|| align=right|4,09|| align=right|4,584||MBA||11. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(41149)||1999 VQ144|| align=right|14,4|| align=right|3,136|| align=right|0,097|| align=right|4,26|| align=right|5,553||MBA||11. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(41150)||1999 VE146|| align=right|16,1|| align=right|2,776|| align=right|0,014|| align=right|1,81|| align=right|4,625||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41151)||1999 VH148|| align=right|14,6|| align=right|2,664|| align=right|0,172|| align=right|11,95|| align=right|4,346||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41152)||1999 VW148|| align=right|14,7|| align=right|3,179|| align=right|0,089|| align=right|2,09|| align=right|5,667||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41153)||1999 VB150|| align=right|14,7|| align=right|3,124|| align=right|0,079|| align=right|1,44|| align=right|5,520||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41154)||1999 VO151|| align=right|13,9|| align=right|3,155|| align=right|0,109|| align=right|3,31|| align=right|5,604||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41155)||1999 VG157|| align=right|15,2|| align=right|2,534|| align=right|0,206|| align=right|4,57|| align=right|4,033||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41156)||1999 VV157|| align=right|14,9|| align=right|2,576|| align=right|0,179|| align=right|7,87|| align=right|4,133||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41157)||1999 VX159|| align=right|14,1|| align=right|2,751|| align=right|0,191|| align=right|12,50|| align=right|4,561||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41158)||1999 VG160|| align=right|14,9|| align=right|2,785|| align=right|0,122|| align=right|5,33|| align=right|4,648||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41159)||1999 VE161|| align=right|15,6|| align=right|2,870|| align=right|0,083|| align=right|0,94|| align=right|4,860||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41160)||1999 VP163|| align=right|15,2|| align=right|2,865|| align=right|0,055|| align=right|2,35|| align=right|4,848||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41161)||1999 VM165|| align=right|15,0|| align=right|3,019|| align=right|0,089|| align=right|10,36|| align=right|5,245||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41162)||1999 VM168|| align=right|14,0|| align=right|3,098|| align=right|0,089|| align=right|7,37|| align=right|5,451||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41163)||1999 VX168|| align=right|14,4|| align=right|2,551|| align=right|0,271|| align=right|11,87|| align=right|4,074||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41164)||1999 VO169|| align=right|16,0|| align=right|3,066|| align=right|0,136|| align=right|1,88|| align=right|5,368||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41165)||1999 VW170|| align=right|13,5|| align=right|3,038|| align=right|0,101|| align=right|8,89|| align=right|5,295||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41166)||1999 VJ172|| align=right|14,1|| align=right|3,077|| align=right|0,190|| align=right|4,22|| align=right|5,397||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41167)||1999 VV172|| align=right|13,0|| align=right|3,036|| align=right|0,136|| align=right|11,27|| align=right|5,289||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41168)||1999 VB174|| align=right|13,5|| align=right|2,935|| align=right|0,208|| align=right|8,06|| align=right|5,028||MBA||3. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41169)||1999 VL174|| align=right|14,7|| align=right|2,913|| align=right|0,147|| align=right|3,46|| align=right|4,972||MBA||12. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41170)||1999 VW175|| align=right|14,0|| align=right|3,029|| align=right|0,168|| align=right|12,72|| align=right|5,272||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(41171)||1999 VJ176|| align=right|14,2|| align=right|2,699|| align=right|0,185|| align=right|12,32|| align=right|4,435||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41172)||1999 VT176|| align=right|15,6|| align=right|2,946|| align=right|0,056|| align=right|0,94|| align=right|5,056||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41173)||1999 VP180|| align=right|14,2|| align=right|3,126|| align=right|0,124|| align=right|0,93|| align=right|5,526||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41174)||1999 VH184|| align=right|13,4|| align=right|3,189|| align=right|0,158|| align=right|15,49|| align=right|5,694||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41175)||1999 VN185|| align=right|14,6|| align=right|3,202|| align=right|0,010|| align=right|10,39|| align=right|5,728||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41176)||1999 VP186|| align=right|14,8|| align=right|2,668|| align=right|0,208|| align=right|13,55|| align=right|4,358||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41177)||1999 VB187|| align=right|14,2|| align=right|3,178|| align=right|0,023|| align=right|8,92|| align=right|5,664||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41178)||1999 VY187|| align=right|15,0|| align=right|3,025|| align=right|0,070|| align=right|7,50|| align=right|5,260||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41179)||1999 VW192|| align=right|14,3|| align=right|2,812|| align=right|0,036|| align=right|5,15|| align=right|4,716||MBA||1. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41180)||1999 VQ193|| align=right|15,9|| align=right|2,545|| align=right|0,236|| align=right|3,87|| align=right|4,060||MBA||2. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41181)||1999 VR194|| align=right|15,6|| align=right|2,672|| align=right|0,273|| align=right|13,21|| align=right|4,368||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(41182)||1999 VL195|| align=right|13,8|| align=right|3,197|| align=right|0,091|| align=right|5,93|| align=right|5,716||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(41183)||1999 VP195|| align=right|14,9|| align=right|2,950|| align=right|0,086|| align=right|2,99|| align=right|5,067||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(41184)||1999 VW199|| align=right|14,8|| align=right|2,799|| align=right|0,156|| align=right|17,41|| align=right|4,681||MBA||4. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41185)||1999 VJ200|| align=right|12,9|| align=right|3,132|| align=right|0,138|| align=right|17,73|| align=right|5,542||MBA||5. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(41186)||1999 VT200|| align=right|15,4|| align=right|2,529|| align=right|0,131|| align=right|15,86|| align=right|4,020||MBA||5. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(41187)||1999 VB201|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,219|| align=right|14,49|| align=right|3,698||MBA||6. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(41188)||1999 VC201|| align=right|13,8|| align=right|3,193|| align=right|0,155|| align=right|19,73|| align=right|5,704||MBA||6. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(41189)||1999 VE201|| align=right|13,9|| align=right|3,138|| align=right|0,052|| align=right|22,68|| align=right|5,559||MBA||6. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(41190)||1999 VJ203|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,137|| align=right|14,67|| align=right|4,036||MBA||8. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41191)||1999 VL203|| align=right|13,7|| align=right|3,221|| align=right|0,120|| align=right|23,02|| align=right|5,781||MBA||8. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(41192)||1999 VB206|| align=right|15,2|| align=right|3,149|| align=right|0,126|| align=right|6,96|| align=right|5,588||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41193)||1999 VV206|| align=right|14,7|| align=right|2,549|| align=right|0,186|| align=right|15,84|| align=right|4,070||MBA||10. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41194)||1999 VH213|| align=right|14,5|| align=right|3,117|| align=right|0,124|| align=right|7,05|| align=right|5,503||MBA||12. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41195)||1999 VL221|| align=right|14,7|| align=right|3,025|| align=right|0,061|| align=right|6,65|| align=right|5,259||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41196)||1999 VV224|| align=right|14,8|| align=right|3,010|| align=right|0,035|| align=right|12,30|| align=right|5,220||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41197)||1999 VU228|| align=right|14,5|| align=right|3,047|| align=right|0,073|| align=right|3,01|| align=right|5,318||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(41198)||1999 WB|| align=right|14,0|| align=right|2,656|| align=right|0,138|| align=right|13,79|| align=right|4,327||MBA||16. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41199)||1999 WC1|| align=right|14,3|| align=right|2,619|| align=right|0,286|| align=right|16,38|| align=right|4,237||MBA||21. november 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(41200)||1999 WA3|| align=right|14,0|| align=right|2,963|| align=right|0,104|| align=right|14,57|| align=right|5,099||MBA||27. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(41201)||1999 WF4|| align=right|13,7|| align=right|3,095|| align=right|0,056|| align=right|9,05|| align=right|5,443||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(41202)||1999 WX6|| align=right|13,8|| align=right|3,041|| align=right|0,101|| align=right|9,28|| align=right|5,303||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(41203)||1999 WK7|| align=right|12,9|| align=right|3,143|| align=right|0,168|| align=right|9,36|| align=right|5,570||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(41204)||1999 WX8|| align=right|12,4|| align=right|3,186|| align=right|0,079|| align=right|17,22|| align=right|5,686||MBA||28. november 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(41205)||1999 WZ8|| align=right|14,9|| align=right|2,624|| align=right|0,247|| align=right|6,88|| align=right|4,250||MBA||28. november 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|41206 Sciannameo||1999 WG9|| align=right|14,4|| align=right|2,629|| align=right|0,187|| align=right|14,14|| align=right|4,263||MBA||27. november 1999||Polino||Osservatorio Polino
|-
|(41207)||1999 WK9|| align=right|14,9|| align=right|2,558|| align=right|0,251|| align=right|8,23|| align=right|4,091||MBA||29. november 1999||Bedoin||P. Antonini
|-
|(41208)||1999 WL9|| align=right|15,5|| align=right|2,582|| align=right|0,225|| align=right|5,50|| align=right|4,148||MBA||29. november 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(41209)||1999 WB15|| align=right|14,4|| align=right|2,717|| align=right|0,039|| align=right|6,92|| align=right|4,477||MBA||29. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(41210)||1999 WN18|| align=right|14,6|| align=right|2,352|| align=right|0,259|| align=right|10,77|| align=right|3,605||MBA||27. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41211)||1999 XB1|| align=right|12,8|| align=right|3,396|| align=right|0,064|| align=right|9,07|| align=right|6,258||MBA||2. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(41212)||1999 XO1|| align=right|14,6|| align=right|2,581|| align=right|0,174|| align=right|11,48|| align=right|4,145||MBA||2. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41213)||1999 XG2|| align=right|13,8|| align=right|2,649|| align=right|0,215|| align=right|8,41|| align=right|4,310||MBA||2. december 1999||Les Tardieux||M. Boeuf
|-
|(41214)||1999 XZ3|| align=right|14,4|| align=right|2,776|| align=right|0,168|| align=right|8,44|| align=right|4,624||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(41215)||1999 XH4|| align=right|14,9|| align=right|3,063|| align=right|0,031|| align=right|2,33|| align=right|5,360||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(41216)||1999 XG5|| align=right|15,0|| align=right|3,017|| align=right|0,154|| align=right|3,72|| align=right|5,239||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(41217)||1999 XT6|| align=right|14,5|| align=right|2,694|| align=right|0,151|| align=right|8,95|| align=right|4,421||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(41218)||1999 XK10|| align=right|13,6|| align=right|3,167|| align=right|0,122|| align=right|10,91|| align=right|5,636||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(41219)||1999 XR11|| align=right|15,2|| align=right|2,758|| align=right|0,290|| align=right|17,09|| align=right|4,579||MBA||6. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(41220)||1999 XV12|| align=right|14,9|| align=right|2,792|| align=right|0,153|| align=right|8,73|| align=right|4,665||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41221)||1999 XQ13|| align=right|13,6|| align=right|2,779|| align=right|0,256|| align=right|12,26|| align=right|4,631||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41222)||1999 XH15|| align=right|15,0|| align=right|3,069|| align=right|0,291|| align=right|1,04|| align=right|5,375||MBA||2. december 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(41223)||1999 XD16|| align=right|13,2|| align=right|2,649|| align=right|0,374|| align=right|11,80|| align=right|4,311||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(41224)||1999 XX17|| align=right|14,3|| align=right|2,858|| align=right|0,148|| align=right|1,97|| align=right|4,831||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41225)||1999 XY17|| align=right|15,2|| align=right|2,733|| align=right|0,177|| align=right|4,41|| align=right|4,518||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41226)||1999 XZ17|| align=right|14,2|| align=right|2,687|| align=right|0,159|| align=right|13,31|| align=right|4,405||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41227)||1999 XN18|| align=right|13,9|| align=right|2,901|| align=right|0,092|| align=right|3,36|| align=right|4,940||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41228)||1999 XT18|| align=right|15,4|| align=right|2,553|| align=right|0,263|| align=right|3,55|| align=right|4,078||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41229)||1999 XB19|| align=right|14,4|| align=right|2,676|| align=right|0,200|| align=right|12,49|| align=right|4,377||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41230)||1999 XE20|| align=right|14,2|| align=right|2,897|| align=right|0,091|| align=right|3,02|| align=right|4,930||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41231)||1999 XS20|| align=right|14,1|| align=right|2,721|| align=right|0,083|| align=right|11,87|| align=right|4,487||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41232)||1999 XK21|| align=right|14,8|| align=right|2,640|| align=right|0,159|| align=right|11,72|| align=right|4,288||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41233)||1999 XX22|| align=right|13,7|| align=right|2,646|| align=right|0,112|| align=right|14,23|| align=right|4,304||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41234)||1999 XP23|| align=right|14,4|| align=right|3,141|| align=right|0,133|| align=right|1,84|| align=right|5,566||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41235)||1999 XB24|| align=right|13,7|| align=right|3,134|| align=right|0,081|| align=right|14,46|| align=right|5,547||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41236)||1999 XH24|| align=right|15,0|| align=right|2,695|| align=right|0,241|| align=right|5,49|| align=right|4,422||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41237)||1999 XM25|| align=right|14,7|| align=right|3,118|| align=right|0,175|| align=right|1,45|| align=right|5,505||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41238)||1999 XU25|| align=right|15,0|| align=right|2,636|| align=right|0,211|| align=right|3,81|| align=right|4,279||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41239)||1999 XD26|| align=right|13,7|| align=right|3,019|| align=right|0,077|| align=right|11,00|| align=right|5,244||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41240)||1999 XO26|| align=right|14,5|| align=right|3,026|| align=right|0,094|| align=right|6,41|| align=right|5,262||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41241)||1999 XV26|| align=right|15,1|| align=right|2,588|| align=right|0,221|| align=right|2,21|| align=right|4,162||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41242)||1999 XY26|| align=right|14,7|| align=right|2,912|| align=right|0,010|| align=right|2,92|| align=right|4,969||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41243)||1999 XG29|| align=right|14,5|| align=right|2,987|| align=right|0,112|| align=right|10,32|| align=right|5,163||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41244)||1999 XY30|| align=right|13,5|| align=right|2,663|| align=right|0,257|| align=right|11,90|| align=right|4,345||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41245)||1999 XJ37|| align=right|13,4|| align=right|2,673|| align=right|0,195|| align=right|16,47|| align=right|4,370||MBA||7. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41246)||1999 XZ38|| align=right|14,2|| align=right|2,789|| align=right|0,207|| align=right|9,46|| align=right|4,656||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41247)||1999 XQ39|| align=right|13,6|| align=right|2,735|| align=right|0,183|| align=right|13,79|| align=right|4,523||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41248)||1999 XG40|| align=right|14,8|| align=right|2,931|| align=right|0,080|| align=right|1,98|| align=right|5,017||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41249)||1999 XJ40|| align=right|15,1|| align=right|2,651|| align=right|0,099|| align=right|2,21|| align=right|4,316||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(41250)||1999 XA41|| align=right|14,8|| align=right|3,148|| align=right|0,117|| align=right|1,05|| align=right|5,584||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*

Seznami asteroidov